Szollár Krisztián (Orosháza, 1980. augusztus 30. –) magyar labdarúgó-középpályás. Rendelkezik német állampolgársággal is.

Pályafutása

További információk 
Szollár Krisztián adatlapja a transfermarkt.de oldalon 

Magyar labdarúgók
Német labdarúgók
Labdarúgó-középpályások
A Schalke 04 labdarúgói
A Schalke 04 II labdarúgói
A Rot-Weiß Essen labdarúgói
Az SG Wattenscheid 09 labdarúgói
Az SV Darmstadt 98 labdarúgói
Az SC Preußen Münster labdarúgói
A Viktoria Aschaffenburg labdarúgói
Orosháziak
1980-ban született személyek
Élő személyek